Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1948/1949 — девятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 20 декабря по 19 января в Москве.

Финал — 18 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Ленинград, Одесса (по 6 победителей допущены в финал) и Тбилиси (5). Вместо М. Вахтель участвовала чемпионка Москвы 1948 Н. Бардина. Персонально приглашена Е. Быкова. Отлично сыграла на старте Е. Биглова, выигравшая первые 5 партий, в том числе у О. Рубцовой. На финише успешнее всех выступила Рубцова, которая 4-й раз стала чемпионкой страны, — 13 очков; 2-е место заняла Биглова — 11½ очков; 3—4-е — разделили В. Борисенко и Л. Руденко — по 11.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1948 год в шахматах
1949 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Декабрь 1948 года
Январь 1949 года
1949 год в Москве
1948 год в Москве
Спорт в России в 1948 году
Спорт в России в 1949 году
Чемпионаты СССР в 1949 году
Чемпионаты СССР в 1948 году